Водица се може односити на:
Водица, насељено место у општини Шипово, Република Српска
Водица (Руски Крстур), црква у Руском Крстуру

Види још 

 Водице